

Geografia
 Piazza delle Erbe – piazza di Ancona
 Piazza delle Erbe – piazza di Bolzano
 Piazza delle Erbe – piazza di Brescia
 Piazza delle Erbe – piazza di Genova
 Piazza delle Erbe – piazza di Mantova
 Piazza delle Erbe – piazza di Padova
 Piazza delle Erbe – piazza di Verona
 Piazza delle Erbe – piazza di Torino

Musica
 Piazza delle Erbe – gruppo musicale italiano

Pittura 
 Piazza delle Erbe - dipinto di Angelo Dall'Oca Bianca